Туре — фамилия, распространённая в странах Западной Африки.

Известные носители 
 Туре, Али Фарка (1939—2006) — малийский певец и мультиинструменталист.
 Туре, Альмами (род. 1996) — малийский футболист.
 Туре, Амаду Тумани (1948—2020) — президент Мали (1991—1992 и 2002—2012), выпускник Рязанского училища ВДВ.
 Туре, Альхассан (род. 2000) — австралийский футболист. Брат Мохамеда Туре.
 Туре, Аминату (род. 1953) — премьер-министр Сенегала (2013—2014).
 Туре, Ассимью (род. 1988) — тоголезский и немецкий футболист.
 Туре, Ахмед Секу (1922—1984) — первый президент Республики Гвинеи (1958—1984), один из наиболее одиозных диктаторов Чёрной Африки.
 Туре, Визир (род. 1980) — бенинский футболист и тренер.
 Туре, Демба (род. 1984) — сенегальский футболист.
 Туре, Жак Гийом (1746—1794) — французский юрист, депутат Учредительного собрания.
 Туре, Жозе (род. 1961) — французский футболист.
 Туре, Зарго (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Туре, Коло (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Туре, Ибрагим (1985—2014) — ивуарийский футболист.
 Туре, Ибраима (род. 1985) — сенегальский футболист.
 Туре, Иоанна Антида (1765—1826) — французская монахиня, католическая святая.
 Туре, Мамаду (1940—1973) — организатор убийства Амилкара Кабрала.
 Туре, Момо (род. 2002) — гвинейский футболист.
 Туре, Мохамед (род. 2004) — австралийский футболист. Брат Альхассана Туре.
 Туре, Огюст (1797—1858) — французский офицер гусар и филэллин.
 Туре, Самори (ок. 1830—1900) — основатель исламского государства Вассулу.
 Туре, Секу (1934—2003) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Туре, Тома (род. 1993) — ивуарийский футболист.
 Туре, Фатальмуду (род. 1963) — малийская легкоатлетка.
 Туре, Шаиб (род. 1978) — ивуарийский футболист.
 Туре, Шейк (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Туре, Шейх (род. 1970) — сенегальский и французский легкоатлет, прыгун в длину.
 Туре, Эль-Билаль (род. 2001) — малийский футболист.
 Туре, Юнусси (1941—2022) — малийский политичеcкий и государственный деятель, премьер-министр Мали.
 Туре, Юсуф (род. 2000) — ивуарийский футболист.
 Туре, Яя (род. 1983) — ивуарийский футболист, брат Коло Туре.

Примечания

См. также 
 Мамаду Туре Курума
 Турре (значения)